Bama (Burkina Faso), een stad in het westen van Burkina Faso
Bama (Nigeria), een stad in het noordoosten van Nigeria
Bachelor-masterstructuur (BAMA), opleidingstructuur
Bama (Demon Pagong), een plaats in Indonesië
Bama (Pagelaran), een plaats in Indonesië